Garry Flitcroft (1972-), footballeur puis entraîneur anglais ;
 Henry Flitcroft (1697-1769),  architecte anglais majeur du néo-palladianisme ;
 Maurice Flitcroft (1929-2007), golfeur britannique.